Мылва: ряд топонимов в Республике Коми России.
 Мылва — сельское поселение в Республике Коми.
 Мылва — посёлок в Республике Коми, административный центр сельского поселения Мылва.
 Северная Мылва — река.
 Южная Мылва — река.

См. также